Richard Guino (1890-1973) est un sculpteur français d'origine catalane, père de Michel Guino.
 Michel Guino (1926-2013) est un sculpteur français, fils de Richard Guino.

Homonymie de patronyme